„Кентервилски дух” је југословенски ТВ филм из 1962. године. Режирао га је Сава Мрмак а сценарио је написао Владимир Царин по мотивима приче Оскара Вајлда.

Улоге 

|-
|Дара Чаленић ||
|-
|Олга Ивановић ||
|-
|Мирко Милисављевић ||
|-
|Жарко Митровић ||
|-
|Миливоје Томић ||
|-
|Анка Врбанић ||
|-
|Надежда Вукићевић ||
|-
|Бранка Зорић ||
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски филмови
Филмови 1962.
Телевизијски филмови